Matty – comune dell'Ungheria
 Isola Matty – isola dell'Arcipelago artico canadese